Родерик Макинтош Маккей (, род. 11 февраля 1952, Глазго) — шотландский шахматист, международный мастер (1986).

Восьмикратный чемпион Шотландии (1971, 1974, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 2013 гг.). Серебряный призёр чемпионата Шотландии 1980 г. Бронзовый призёр чемпионатов Шотландии 1977 и 1989 гг.

В составе сборной Шотландии участник шести шахматных олимпиад (1968, 1970, 1974, 1982, 2014, 2018 гг.), командных первенств мира среди студентов 1968 и 1972 гг.

Представлял Шотландию на юниорском чемпионате мира 1969 г. (сумел отобраться в главный финал турнира).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии Р. Маккея в базе Chessgames
 Личная карточка Р. Маккея на сайте 365Chess
 Биография Р. Маккея

Шахматисты Великобритании
Шахматисты Шотландии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Глазго
Международные мастера по шахматам